Марани — євреї-християни в Іспанії

Топоніми 
 Маран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Маран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта

Персоналії 

 Рене Маран (; 1887—1960) — французький письменник, лауреат Гонкурівської премії